Spojení písmene T a číslice 2 může mít různé významy:

 Tatra T2 – tramvaj
 Mercedes-Benz T2 – nákladní vůz